Henry Bassen, surnommé Hank Bassen, (né le  à Calgary en Alberta au Canada - mort le  à Calgary) est un gardien de but professionnel de hockey sur glace. Il est le père des joueurs de hockey Bob Bassen et Mark Bassen ainsi que le grand-père de Chad Bassen.

Carrière en club 
Bassen commence le hockey en 1951-1952 dans la ligue de hockey junior de l'Ouest du Canada avant de faire ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour les Black Hawks de Chicago en 1954-1955. Il joue dans la Ligue américaine de hockey dans la Ligue de hockey de l'Ouest mais aussi dans la LNH pour les Red Wings de Détroit.

Il met fin à sa carrière en 1968 après avoir fait partie de la première équipe des Penguins de Pittsburgh. Il joue alors le premier match de l'histoire de la franchise contre les Canadiens de Montréal le . Ce soir là, les Penguins perdent 2 buts à 1 dont le  but en carrière pour le joueur vedette des Canadiens, Jean Béliveau.

Statistiques 
Il connaît une carrière entre 1950 et 1968 avec trois saisons en junior et les autres saisons en tant que joueur professionnel. Il est souvent utilisé en tant que remplaçant. Il connaît sa meilleure saison en 1964-1965, jouant 57 matchs pour les Hornets de Pittsburgh dans la Ligue américaine de hockey.

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
| 1954-1955 || Black Hawks de Chicago || LNH || 21 || 4 || 9 || 8 || 1260 || 63 || 3,00 || || 0 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1954-1955 || Bisons de Buffalo || LAH || 37 || 13 || 19 || 5 || 2220 || 121 || 3,27 || || 3 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1955-1956 || Black Hawks de Chicago || LNH || 12 || 2 || 9 || 1 || 720 || 41 || 3,42 || || 1 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1955-1956 || Bisons de Buffalo || LAH || 53 || 26 || 23 || 4 || 3300 || 201 || 3,65 || || 0 || || 5 || 2 || 3 || 299 || 20 || 4,01 || || 0 || 
|- 
| 1956-1957 || Stampeders de Calgary || WHL || 68 || 29 || 35 || 4 || 4125 || 223 || 3,24 || || 5 || || 3 || 1 || 2 || 180 || 12 || 4,00 || || 0 || 
|- 
| 1957-1958 || Americans de Seattle || WHL || 60 || 27 || 27 || 6 || 3600 || 184 || 3,07 || || 3 || || 9 || 5 || 4 || 557 || 21 || 2,26 || || 0 || 
|- 
| 1958-1959 || Indians de Springfield || LAH || 29 || 13 || 14 || 2 || 1740 || 102 || 3,52 || || 2 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1959-1960 || Canucks de Vancouver || WHL || 70 || 44 || 19 || 6 || 4220 || 172 || 2,45 || || 5 || || 11 || 9 || 2 || 696 || 22 || 1,90 || || 0 || 
|- 
| 1960-1961 || Red Wings de Détroit || LNH || 34 || 13 || 12 || 9 || 2120 || 98 || 2,77 || || 0 || || 4 || 1 || 2 || 220 || 9 || 2,45 || || 0 || 
|- 
| 1961-1962 || Red Wings de Détroit || LNH || 27 || 9 || 12 || 6 || 1620 || 75 || 2,78 || || 3 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1961-1962 || Wolves de Sudbury || EPHL || 3 || 1 || 2 || 0 || 180 || 14 || 4,67 || || 0 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1961-1962 || Flyers d'Edmonton || WHL || 9 || 4 || 4 || 1 || 557 || 30 || 3,23 || || 0 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1962-1963 || Red Wings de Détroit || LNH || 16 || 6 || 5 || 5 || 960 || 52 || 3,25 || || 0 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1962-1963 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 40 || 15 || 23 || 2 || 2400 || 134 || 3,35 || || 2 || || 1 || 0 || 1 || 60 || 4 || 4,00 || || 0 || 
|- 
| 1963-1964 || Red Wings de Détroit || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 4 || 4,00 || || 0 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1963-1964 || Wings de Cincinnati || CPHL || 7 || 0 || 6 || 1 || 420 || 39 || 5,57 || || 0 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1963-1964 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 26 || 9 || 15 || 2 || 1560 || 82 || 3,15 || || 1 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1964-1965 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 57 || 24 || 25 || 7 || 3433 || 182 || 3,18 || || 2 || || 4 || 1 || 3 || 240 || 15 || 3,75 || || 0 || 
|- 
| 1965-1966 || Red Wings de Détroit || LNH || 11 || 3 || 3 || 0 || 406 || 17 || 2,51 || || 0 || || 1 || 0 || 1 || 54 || 2 || 2,22 || || 0 || 
|- 
| 1966-1967 || Red Wings de Détroit || LNH || 8 || 2 || 4 || 0 || 384 || 22 || 3,44 || || 0 || || || || || || || || || || 
|- 
| 1966-1967 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 10 || 6 || 3 || 1 || 570 || 18 || 1,89 || || 3 || || 9 || 8 || 1 || 541 || 15 || 1,66 || || 1 || 
|- 
| 1967-1968 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 25 || 7 || 10 || 3 || 1299 || 62 || 2,86 || || 1 || || || || || || || || || ||

Références 

Naissance en décembre 1932
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Americans de Seattle
Joueur des Canucks de Vancouver (WHL)
Joueur des Stampeders de Calgary (hockey sur glace)
Joueur des Flyers d'Edmonton
Champion de la Coupe Calder
Décès en mai 2009
Décès à 76 ans
Gagnant de la Coupe George Leader
Trophée du gardien de but exceptionnel